Лучшие синглы США 1966 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1966 год.

Список 1966 года

Примечания

См. также 
 Список синглов №1 в США в 1966 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1966 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)